

Patronyme
 Henri Pierre Rodat (1808-1875), était un homme politique français.
 Lucien Rodat, (1842-1894),  était un homme politique français.
 Robert Rodat, (1953- ), est un scénariste américain.
 La famille de Rodat est une famille française, actuellement subsistante, originaire de la province du Rouergue, dont :
 Émilie de Rodat, (1787-1852), était une religieuse française canonisée en 1950.

Homonymie
Homonymie de patronyme